preskrypcja (socjolingwistyka)

W dawnym znaczeniu:
 przepis prawny lub nakaz urzędowy
 przepis, receptura, recepta
 przedawnienie

Zobacz też 
 argument preskrypcji
 proskrypcja

Przypisy